{{Кинематографист
 |имя                  = Питер Баттерворт
 |оригинал имени       = 
 |изображение          = 
 |имя при рождении     = Питер Уильям Шоррокс БаттервортPeter William Shorrocks Butterworth
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1948—1979
}}
Пи́тер Ба́ттерворт (; ) — английский актёр-комик.

 Биография 
Питер Уильям Шоррокс Баттерворт родился 4 февраля 1919 года в , пригороде Стокпорта. Учился в школе .

 Вторая мировая война 
С началом Второй мировой войны ушёл служить на флот в звании лейтенант-командер (эквивалент капитан 3-го ранга). В 1940 году в Нидерландах был взят в плен. Содержался в концлагере  под Франкфуртом, в июне 1941 года бежал оттуда через подземные тоннели, но через три дня, пройдя 43 километра, был пойман подростками Гитлерюгенда. Позднее Баттерворт шутил, что именно после этого случая никогда больше не мог работать на съёмочной площадке с детьми. После он ещё дважды пытался бежать, но также неудачно. Был переведён в лагерь , где познакомился с англичанином , и за 13 лет он появился в 18 фильмах и сериалах франшизы.

Всего за 31 год своей кино-карьеры Баттерворт снялся в 116 фильмах и сериалах.

 Личная жизнь и смерть 
В 1947 году Баттерворт женился на шотландской комедийной актрисе , с которой прожил всю жизнь до самой своей смерти. Она пережила мужа на 32 года. От этого брака у пары осталось двое детей: Тайлер (род. 1959; актёр) и Эмма (1962—1996).

16 января 1979 года 59-летний Баттерворт играл Вдовца Туонки в пантомиме «Аладдин» в одном из театров Ковентри. После представления он отправился в свою гостиницу готовиться к выступлению на следующий день. Назавтра в театр он не явился, поэтому его отправились разыскивать в гостиницу, где Баттерворт и был обнаружен мёртвым. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Актёр, который не дожил три недели до своего 60-летнего юбилея, похоронен на кладбище деревни  в Восточном Суссексе.

 Избранная фильмография 
 Широкий экран 
  —  / Murder at the Windmill — полицейский констебль
 1949 —  / The Adventures of Jane — пьяница
  —  / Double Confession — Джо (в титрах не указан)
  —  / Appointment with Venus — naval rating 1951 —  / Old Mother Riley's Jungle Treasure — Стив
  —  / Penny Princess — Джульен / почтальон / фермер
  —  / Is Your Honeymoon Really Necessary? — лифтёр
  —  / The Gay Dog — человек, делающий ставку
  — Мальчик-с-пальчик / tom thumb — капельмейстер
  —  (День, когда воспылала Земля; День, когда Земля воспылала огнём) / The Day the Earth Caught Fire — второй помощник редактора
 1961 —  (Она рассказала убийство) / Murder, She Said — билетный контролёр
  —  (Доктор в беде) / Doctor in Distress — водитель «Скорой помощи»
  —  (Как построить дом; Жить в доме — не значит жить дома) / A Home of Your Own — плотник
  —  / The Amorous Adventures of Moll Flanders — пехотинец
 1965 —  / Carry On Cowboy — док
  —  / Carry On Screaming! — детектив-констебль Слоботам
 1966 — Забавная история, случившаяся по дороге на форум / A Funny Thing Happened on the Way to the Forum — римский часовой
 1966 —  / Don't Lose Your Head — гражданин Бидет
  —  — Follow That Camel — Симпсон
 1967 —  / Carry on Doctor — мистер Смит
  —  — Prudence and the Pill — химик
 1968 —  / Carry On... Up the Khyber — Брат Белчер
  —  (Продолжайте жить в кемпинге) — Carry On Camping — Джош Фиддлер
 1969 —  / Carry On Again Doctor — пациент
  —  — Carry On Loving — зловещий клиент (в титрах не указан)
  —  — Carry On Henry — Чарльз, граф Бристольский (в титрах не указан)
 1971 —  / The Magnificent Seven Deadly Sins — ленивый человек (в новелле «Лень»)
  —  — Bless This House — Тревор Льюис
 1972 —  / Carry On Abroad — Пепе
  —  — Not Now, Darling — художник (в титрах не указан)
 1973 —  / Carry On Girls — адмирал
  —  — Carry On Dick — Том
  —  — Carry On Behind — Генри Барнс
  — Робин и Мэриан — Robin and Marian — хирург
 1976 —  / Carry on England — майор Карстейрс
  —  — What's Up Nurse! — сержант полиции
  —  — Carry on Emmannuelle — Ричмонд
 1978 —  / The First Great Train Robbery — Патнем

 Телевидение 
 —1957, 1961—1962, 1964 —  / Armchair Theatre — разные роли (в 7 выпусках)
 —1963 —  / Walt Disney's Wonderful World of Color — разные роли (в 5 выпусках)
  —  / Emergency – Ward 10 — Герберт Эванс (в 5 эпизодах)
 —1966 — Доктор Кто / Doctor Who —  (в 7 эпизодах)
 —1971 —  / Catweazle — Грум / полковник Апшоу (в 11 эпизодах)
  —  / Carry On Laughing — разные роли (в 9 эпизодах)

 Примечания 

 Литература 
  (1986). The Prime Mimicker. Лондон, изд. Robson Books Ltd.'' ISBN 978-0-86051-247-9

Ссылки 

Моряки Второй мировой войны
Военнопленные Второй мировой войны (Великобритания)
Умершие от инфаркта миокарда
Киноактёры Великобритании